Остаф'єво () — назва кількох географічних об'єктів у Росії, пов'язана з прізвищем Остаф'єв.
  — аеропорт
 Остаф'єво — селище
 Остаф'єво — село
  — платформа МЦД-2
 Остаф'єво — садиба Вяземських
 Селище гарнізону «Остаф'єво» — військове містечко, з 2004 року мікрорайон м. Щербинки

Див. також 
 Астаф'єво